Les Élections parlementaires roumaines de 2000 se sont tenues le , en même temps que l'élection présidentielle.

Contexte

Résultats

Conséquences

Notes et références

Liens externes 
 Archives de la législature 2000-2004 sur le site de la Chambre des députés

Articles connexes 
 Parlement roumain

Roumanie
2000
Politique en novembre 2000
2000 en Roumanie